Оппельн () — немецкое название города Ополе (, ):

 Герцогство Оппельн (1526—1742) — государственное образование в Силезии под владением австрийских Габсбургов.
 Административный округ Оппельн (1813—1945) — административная единица в прусской провинции Силезия.
 Район Оппельн (1813—1945) — район с центром в городе Оппельн в Прусской Силезии.